Aristarco puede referirse a:

Nombre 
 Aristarco, nombre propio masculino.

Personas 
 Aristarco de Samos, astrónomo y matemático griego del 
 Aristarco de Samotracia, gramático y filólogo griego del 
 Aristarco de Tegea, escritor griego del 
 Aristarco de Tesalónica, santo del , colaborador de Pablo de Tarso.

Astronomía 
 Aristarco, gran cráter lunar.